Краљевина Данска представља високо урбанизовану европску државу са дугом традицијом градског живота. У оквиру државе преовлађује величина и значај главног града Копенхагена, у коме живи око 25% данског становништва.

Услови за звање града 
По условима Данског статистичког уреда да би се неко насеље подвело под град неопходно је:
 најмање 200 становника на датом управном подручју и
 повезана изграђена целина - највише 200 метара између кућа, при чему се ту изузимају јавне површине (нпр. тргови, гробља).

Значајни градови 

Списак градова са више од 20 хиљада становника:

→ задебљано = Град - седиште данске покрајине

→ закошено = насеље је предграђе већег града

Види још 
 Списак градова по државама
 Управна подела Данске

Спољашње везе 
 www.dst.dk Статистички уред Данске

Данска

Данска